Сан Хосе Пиланкон има више значења:

 Сан Хосе Пиланкон (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хосе Пиланкон (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику